Гага́ринский райо́н () — один из четырёх административных районов города Севастополя. 

Образован 13 ноября 1975 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета УССР.

В соответствии с законом города Севастополя от 3 июня 2014 года № 17 − ЗС «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе Севастополе» в границах Гагаринского района образовано внутригородское муниципальное образование Гагаринский муниципальный округ в составе города федерального значения Севастополь в России. Относился к территории, подчинённой Севастопольскому городскому совету Украины, не признающей присоединение Севастополя вместе со всем Крымом к России.

География 
Территория района составляет 61,1 км² или 6110 га и включает в себя семь микрорайонов бухты Камышовой, шесть микрорайонов бухты Стрелецкой, четыре микрорайона проспекта Октябрьской революции, микрорайон бухты Казачья, поселок Грушевка и промышленную зону.

Всего в районе 96 улиц, из них 15 — магистральных. С юга, запада и севера Гагаринский район омывается морем. Длина его береговой черты составляет 43,6 км. В названии памятных мест, бухт и балок, площадей и улиц — вся история народа: Херсонес, бухты Казачья, Камышовая, Омега, Стрелецкая, Карантинная, балки Юхарина и Маячная, улицы Древняя, имени Г. Вакуленчука, П. Дыбенко, Д. Ульянова, Ю. Гавена, Н. Степаняна, И. Юмашева, А. Шостака, Героев Бреста, Героев Подводников, проспекты: имени Ю. Гагарина, Октябрьской революции, Героев Сталинграда, Столетовский, Античный, площади: имени 50-летия СССР, комбата С. А. Неустроева, Свято-Никольская.

Население 

По оценке на 1 января 2016 года численность постоянного населения района составила 144 721 человек (100 % из которых — городское); на 1 января 2015 года — 137 761 человек.

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения района (в рамках одноимённого муниципального округа) составила 136 010 человек.

На 1 марта 2014 года постоянное население района составило 123875 человек, наличное — 124439 человек. На 1 июля 2014 года постоянное население района составило 123 945 человек.

Численность населения на 1 ноября 2015 года составляет 143786 человек (34,7% от общего постоянного населения города).

Экономика и инфраструктура 
Гагаринский район — это комплекс крупных промышленных предприятий, предприятий рыбной отрасли, радиоэлектроника, строительной индустрии, научно-исследовательских институтов и проектно-конструкторских организаций, высших, среднеспециальных и средних учебных заведений, медицинских, оздоровительных и детских дошкольных учреждений, предприятий торговли и сферы услуг, культурно-массовой и спортивной работы.

Жилой фонд района составляет 1184 дома общей площадью 1,3 млн м². Семьдесят процентов жилья построено за последние 20 лет. На территории района работает более 180 предприятий торговли и общественного питания, 12 рынков, 69 объектов быта, 11 отделений связи. Население района составляет 155 тысяч человек.

Система здравоохранения района объединяет 22 лечебно-профилактических, санитарно-эпидемиологических и аптечных учреждения.

Здание Гагаринского райисполкома было построено в 1979 году по проекту архитектора Г. Г. Кузьминского.

Культура и достопримечательноти 
На территории размещены Севастопольский национальный технический университет, Военно-морской институт, Севастопольский морской институт, политехнический техникум, четыре профессионально-технических училища, учебно производственный комбинат, 14 средних общеобразовательных школ и 21 детских дошкольных учреждений.

На территории района расположен комплекс памятников древнего города Херсонеса V в. до н.э. — XV н.э., ныне национальный заповедник «Херсонес Таврический».

В районе имеются 150 памятников археологии, 31 памятник Великой Отечественной войны и 11 памятников истории и культуры.

Ссылки 
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
  
 Гагаринский район и улицы района

Примечания 

Районы, образованные в 1975 году
 
1975 год в Крыму
Появились в 1975 году в СССР